Obwód stanisławowski (Ukraińska SRR) (1939-1962)
 Obwód stanisławowski (Galicja)